Red (englisch für „rot“) steht für:
 Red (Name), Vor-, Spitz- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Red (Band), Nu-Metal-Band aus den USA
 Red (Programmiersprache), Programmiersprache
 Product Red, Design-Initiative

Red ist der Name folgender

geografischer Objekte:
 Red Bay, diverse Orte bzw. Buchten
 Red Buttress Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Red Dike Bluff, Kliff im Viktorialand, Antarktika
 Red Island, diverse Inseln
 Red Raider Rampart, Fels- und Eiswand in der Ross Dependency, Antarktika
 Red Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Red River, mehrere Flüsse
 Red Rock Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Red Rock Ridge, Gebirgskamm im Grahamland, Antarktika
 Red Spur, diverse Gebirgskämme

künstlerischer Werke:
 Red (Film), US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2008
 Red (Devilskin-Album), Album der neuseeländischen Alternative-Metal-Band Devilskin aus dem Jahr 2020
 Red (King-Crimson-Album), Album der Progressive-Rock-Band King Crimson aus dem Jahr 1974
 Red (Taylor-Swift-Album), Album der Countrysängerin Taylor Swift aus dem Jahr 2012
 Red (Lied), Lied von Taylor Swift

Red. bzw. red. steht für:
 Red (Fernsehsendung), deutsches Boulevardmagazin
 Redakteur, eine Berufsbezeichnung
 Redaktion, bezeichnet die Gesamtheit der Redakteure eines Medienbetriebes

RED steht als Abkürzung für:
 Radio Equipment Directive, die europäische Funkanlagenrichtlinie, siehe Richtlinie 2014/53/EU
 Random early detection, ein Verfahren zum aktiven Warteschlangenmanagement in der Netzwerktechnologie
 Red Digital Cinema Camera Company, ein amerikanischer Hersteller von digitalen Kinokameras, Objektiven, Suchern und Software
 Red Ética y Democracia, eine Partei in Ecuador
 Reedsville (Pennsylvania), IATA-Code des Flughafens in den USA
 Renewable Energy Directive, deutsch Erneuerbare-Energien-Richtlinie, siehe Richtlinie 2009/28/EG
 R.E.D. – Älter, Härter, Besser, ein US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2010
 R.E.D. 2, ein US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2013

Siehe auch:
 Reds
 La Red
 Redd
 RET
 Rett

Abkürzung